Bracteola (o bractéola) puede referirse a:

 Bracteola, un sinónimo del género Chrysochloa, plantas herbáceas de la familia de las gramíneas.
 La bractéola o prófilo; en los vegetales, la primera bráctea de una rama axilar, o bráctea pequeña, así como la bráctea individual de cada flor en las familias de inflorescencia compuesta (por ejemplo Asteraceae y Umbelliferae).

Notas y referencias